Carl von Holle ist der Name folgender Personen: